Nan, NAN og NaN har flere betydninger:

 Nan (by) - en by i Thailand og administrativt centrum i provinsen af samme navn
 Nan (provins) - provins i Thailand
 Nan (brød) - en asiatisk type brød
 Norwegian Air Norway - hvis ICAO er NAN
 NaN - hyppigt anvendt forkortelse indenfor programmering, som står for "not a number" (ikke et tal)